«Завоевание 1453» () — выпущенный в 2012 году турецкий исторический эпический фильм, посвящённый османскому завоеванию Константинополя в 1453 году.

Сюжет 
Фильм начинается со сцены, происходящей в VII веке, в Медине, во времена жизни пророка Мухаммеда (627 год): Абу Айюб аль-Ансари говорит прочим сахаба, что тот, кто завоюет Константинополь, будет величайшим из полководцев.

Основное действие фильма происходит в XV веке. Мехмед II взошёл на престол, когда ему было всего 12 лет, но два года спустя на трон вернулся его отец Мурад II. После смерти отца Мехмед II вновь становится султаном, и его основной целью становится завоевание Константинополя. Чтобы подготовиться к этому, он стремится установить мир с прочими государствами. Тем временем византийский император Константин XI Палеолог, стремясь расстроить его планы, использует угрозу освобождения содержащегося у него в плену принца Орхана — брата Мехмеда, который также является законным претендентом на османский трон. Преодолев многочисленные препятствия, Мехмед II собирает армию и осаждает Константинополь. Осада проходит трудно, османские войска несут большие потери, но однажды ночью султану является во сне Абу Айюб аль-Ансари. Вдохновлённый вещим сном, султан разыскивает могилу Абу Айюба в окрестностях Константинополя и, найдя там меч сподвижника Пророка, разрабатывает план штурма Константинополя. Османы перетаскивают по суше флот в бухту Золотой Рог и проламывают городские стены со стороны берега, где они не столь сильны.

В ролях 
 Деврим Эвин — султан Мехмед II
 Ибрахим Челиккол — турецкий воин Улубатлы Хасан
 Дилек Сербест — Эра, приёмная дочь инженера Урбана
 Реджеп Актуг — византийский император Константин XI Палеолог
 Дженгиз Джошкун — генуэзский кондотьер Джованни Джустиниани
 Эрден Алкан — великий визирь Чандарлы Халиль-паша
 Наджи Адыгюзель — византийский великий дука Лука Нотарас
 Эрдоган Айдемир — венгерский военный инженер Урбан
 Илькер Курт — султан Мурад II
 Седат Мерт — визирь Заганос
 Раиф Хикмет Чам — наставник Акшемседдин
 Намык Кемаль Игиттюрк — мулла Хюсрев
 Онер Ас — мулла Гюрани
 Мустафа Атилла Кунт — визирь Сахабеттин-паша
 Озкан Алишер — визирь Саруджа-паша
 Мурат Сезал — военачальник Иса-паша
 Фаик Аксой — военачальник Караджа-паша
 Хюсейин Сантур — адмирал Балтаоглу Сюлейман
 Али Рыза Сойдан — римский папа Николай V
 Али Эрсин Енар — генуэзский дож Пьетро Фрегосо
 Иззет Чивриль — кардинал Исидор
 Аднан Кюркчу — Геннадий Схоларий
 Шахика Колдемир — жена Мехмеда Эмине Гюльбахар-хатун

Ссылки 
 

Военные фильмы Турции
Фильмы о Византии
Фильмы об Османской империи
Фильмы, основанные на реальных событиях
Исторические фильмы о VII веке
Исторические фильмы о XV веке
Фильмы о Стамбуле
Фильмы Турции 2012 года